Північної Ірландії з футболу 2021—2022 — 121-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу.

Першість зазвичай стартує на початку серпня але через те що попередній чемпіонат завершився на кілька тижнів пізніше, наприкінці травня 2021 року через пандемію COVID-19 у Північній Ірландії, дата старту поточного сезону змістилась на 27 серпня 2021 року і завершилася 30 квітня 2022.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів 

1 - 22 тури

23 - 33 тури

Чемпіонська група

Втішна група

Лідери чемпіонату

Відбір до Ліги конференцій

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2022
Північна Ірландія
Північна Ірландія